Het seizoen 2007/2008 van RKC Waalwijk was het 24ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Waalwijk. De club kwam uit in de Eerste divisie, nadat RKC Waalwijk in het vorige seizoen op de zeventiende plaats was geëindigd in de eindrangschikking. In de daaropvolgende play-offs promotie/degradatie verloor de club in de derde ronde van VVV-Venlo, waardoor degradatie een feit was. RKC Waalwijk stond onder leiding van Željko Petrović, die Mark Wotte was opgevolgd. Onder Petrović eindigde RKC Waalwijk als tweede in de eindrangschikking. FC Volendam bleef RKC slechts op doelsaldo voor. In de nacompetitie ging de ploeg uit Noord-Brabant vervolgens ten onder tegen ADO Den Haag, waardoor promotie werd misgelopen. In het bekertoernooi strandde de club in de achtste finales, waarin HFC Haarlem na strafschoppen  te sterk was.

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die RKC Waalwijk  vertegenwoordigden in de eerste divisie in het seizoen 2007/08 en onder leiding van trainer-coach Željko Petrović als tweede eindigden.

Nacompetitie

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die RKC Waalwijk vertegenwoordigden in de nacompetitie en onder leiding van trainer-coach Željko Petrović deelnamen aan de nacompetitie.

KNVB-beker

Wedstrijden

2008
RKC Waalwijk